Георгиевская — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Георгиевская, Анастасия Павловна (1914—1990) — советская актриса театра и кино, лауреат Сталинской премии, народная артистка СССР (1968).
 Георгиевская, Валентина Серафимовна (1927—2023) — звукооператор.
 Георгиевская, Елена Николаевна (род. 1980) — русский прозаик, драматург, гражданский активист.
 Георгиевская, Сусанна Михайловна (1916—1974) — советская детская писательница.
 Георгиевская-Дружинина, Евгения Васильевна (1894—1960) — советская писательница, искусствовед, доктор наук; дочь Георгиевского Василия Тимофеевича.

Топонимы 
 Георгиевская — деревня в Афанасьевском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Георгиевская — деревня в Верхнетоемском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области. 
 Георгиевская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Георгиевская — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Георгиевская — посёлок в Волховском районе Ленинградской области.
 Георгиевская — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Георгиевская — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Георгиевская — станица в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Георгиевская — станица в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Остановочные пункты железной дороги 
 Георгиевская — остановочный пункт Волховстроевского направления в Волховском районе Ленинградской области.
 Георгиевская — платформа Московского направления в Тосненском районе Ленинградской области.

См. также 
 
 
 Георгиевская лента